Le nom Gustav Richter peut faire référence à :

 Gustav Carl Ludwig Richter (1823-1884), peintre allemand du  ; 
 Gustav Richter (1913-1982 ou 1997), officier allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, exécutant clé de la « solution finale » durant la phase ultime de la Shoah en Roumanie.